Kashima Antlers – klub piłkarski
 Stadion Kashima
 Kashima – miasto w Japonii, w prefekturze Saga
 Kashima – miasto w Japonii, w prefekturze Ibaraki
 "Kashima" – japoński pancernik z I wojny św. 
 "Kashima" – japoński krążownik szkolny z II wojny św.